Optimist kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

Optimisme – en person, der er tilhænger af optimisme.
Optimistjolle – mindre sejlbåd.